Arla steht für:
 Arla Foods, schwedisch-dänischer Molkereikonzern
 Arla (Gattung), eine Gattung der Schmetterlinge
 Arla (Morin Dawa) (阿尔拉镇), eine Großgemeinde im Autonomen Banner Morin Dawa der Stadt Hulun Buir im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der VR China

ARLA steht für:
 ARLA (Programmiersprache), eine Programmiersprache für Industrieroboter